Курта:

 Курта — вид традиционной азиатской одежды.

Топонимы 
 Курта — бывшее село в Цхинвальском районе Южной Осетии.
 Курта — село в Ленингорском районе Южной Осетии.
 Курта — река в России, протекает в Челябинской области.

Персоналии 
 Курта, Сергей Иванович (род. 1993) — украинский футболист, нападающий словацкого клуба третьей лиги «Нове Замки».
 Курта, Флорин (род. 1965) — американский историк, археолог и медиевист румынского происхождения.

См. также 
 Curta — карманный арифмометр.